А́лкок (), также О́лкок — английская или американская (реже канадская или ирландская) фамилия.

Известные носители 
 Альфред Уильям Алкок (1859—1933) — британский учёный-карцинолог
 Вивьен Алкок (1924—2003) — английская писательница, автор книг для детей
 Гарри Алкок — английский футболист, выступавший за клуб «Уолсолл»
 Дебора Алкок (1835—1913) — британская (урождённая ирландская) писательница исторических романов
 Джеймс Алкок (род. 1942) — канадский психолог, профессор Йоркского университета
 Джон Алкок:
 Джон Алкок (1892—1919) — английский лётчик, совершивший первый беспосадочный трансатлантический перелёт
 Джон Алкок (1430—1500) — английский епископ
 Джон Алкок (род. 1942) — американский эколог
 Джон Алкок (1715—1806) — английский органист и композитор
 Джон Алкок (1841—1910) — британский футболист, один из организаторов Футбольной ассоциации Англии, брат * Чарльза Алкока
 Джордж Алкок (1912—2000) — британский учёный-астроном
 Джордж Алкок (1902 — неизв.) — английский футболист
 Лесли Алкок (1925—2006) — британский археолог, профессор Университета Глазго
 Майкл Алкок (род. 1936) — британский военный, отставной командир ВВС Великобритании
 Натан Алкок (1707—1779) — английский врач
 Реджинальд Алкок (1948—2011) — канадский политик
 Рональд Алкок (неизв. — 1991) — британский филателист и филателистический дилер
 Резерфорд Алкок (1809—1897) — британский дипломат, президент Лондонского географического общества
 Терри Алкок (род. 1946) — английский футболист
 Уильям Алкок (1771—1813) — ирландский политик
 Уолтер Алкок (1861—1947) — английский органист и композитор
 
 Эдвард Алкок (1913—1981) — английский футболист, выступавший в клубах «Транмир Роверс» и «Конглетон Таун»

См. также 
 Олкок
 Джа Кур, урождённый Сиккатур Алкок (род. 1978) — ямайский регги-музыкант